mini|120px| Santa Cruz

Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2017 fand vom 8. bis 12. November im bolivianischen Santa Cruz statt. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Bolivien, nach der von 1975 in La Paz.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger war der Spanier Daniel Sánchez.

Allgemeine Informationen 
Es gilt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wird in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe kommen ins 1/16-Finale.

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß
 Nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Zwei Time-outs je Satz innerhalb der 40 Sekunden sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden

Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt
 Finalrunde: Ja, bei Unentschieden Shootout

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 

Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Daniel Sánchez automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 18–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 12, neu hinzugekommen seit April 2013 ist Afrika (ACF): 1, Amerika (CPB): 10 und Asien (ACBC): 6. Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: CPB) vergeben.

Gruppenphase 
Der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Nach den Gruppenspielen wird eine Rangliste erstellt. Danach spielt der Gruppenbeste aller Gruppen gegen den Gruppenletzten der Gruppenzweiten aller Gruppen, der Zweite gegen den Vorletzten usw.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 40 Points mit Nachstoß.

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Weltmeisterschaft 2017
Billardturnier in Bolivien
Sportveranstaltung in Santa Cruz de la Sierra